Telha pode referir-se a:

Telha - material utilizado para cobertura de casas.
Telha - município brasileiro do estado de Sergipe.
Rio da Telha -  rio brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Telha romana - estilo arquitetônico de telha.

Desambiguações de topônimos